Esglésies et al:
 Catalunya:
 Església de Sant Ildefons (Barcelona)
 Portugal:
Església de Sant Ildefons (Porto)
 Espanya:
 Basílica de Sant Ildefons (Jaén)
 Església de Sant Ildefons (Alcalá de Henares)
 Església de Sant Ildefons (Madrid)
 Església de Sant Ildefons (Sevilla)
 Església de Sant Ildefons (Toledo) (o dels Jesuïtes)
 Església de Sant Ildefons (Zamora)